Serwiusz – imię męskie
 Serwiusz – gramatyk rzymski z okresu schyłku starożytności.
 Serwiusz Tuliusz – król, władca Rzymu w latach 578-543 p.n.e., następca Tarkwiniusza Starszego